Bulkley bezeichnet:

 Bulkley Ranges, einen Gebirgszug in British Columbia (Kanada)
 Bulkley River, einen Fluss in British Columbia (Kanada)
 Bulkley Valley, ein Tal in British Columbia (Kanada)

Bulkley ist der Familienname folgender Personen:
 Mary Bulkley († 1792), britische Schauspielerin
 Robert J. Bulkley (1880–1965), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Bulkeley